

Resultados por concelho 
Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes:

Aguiar da Beira

Almeida

Celorico da Beira

Figueira de Castelo Rodrigo

Fornos de Algodres

Gouveia

Guarda

Manteigas

Mêda

Pinhel

Sabugal

Seia

Trancoso

Vila Nova de Foz Côa

Lista de Deputados Eleitos 
A lista apresentada é conforme a aplicação do Método D'Hondt:

 

Guarda
Legislativas 2022